Annalisa Minetti – cantante italiana
Bernhard Minetti – attore tedesco
Luca Minetti – pallanuotista italiano
Massimo Minetti – calciatore italiano
Marco Minetti – attore italiano
Nicole Minetti – politica e modella italiana